Altéry ist der Familienname folgender Personen

 Mario Altéry (1892–1974), französischer Opernsänger (Tenor)
 Mathé Altéry (* 1927), französische Sängerin (Sopran)